А́ртур Мико́лай Вихня́рек (; 28 февраля 1977, Познань) — польский футболист, нападающий. Выступал за сборную Польши.

Клубная карьера 
Удачно выступал в первенстве Польши, забивая много голов, и привлёк внимание селекционеров «Арминии». В ней талант Артура раскрылся по полной, он становился лучшим игроком и дважды подряд лучшим бомбардиром второй немецкой лиги, после чего на него обратили внимание представители «Герты». Но поиграв в команде два сезона, Артур забил всего 4 мяча, за что и был продан обратно в «Арминию». За три сезона он сыграл 109 матчей и забил 36 мячей. 3 июля 2009 года подписал двухлетний контракт с бывшим клубом — берлинской «Гертой». Однако сезон у Артура не задался, он не смог ни разу отличиться в играх Бундеслиги и 1 июля 2010 было объявлено о его переходе в родной для него «Лех» и был призван заменить на позиции нападающего ушедшего в дортмундскую «Боруссию», Роберта Левандовского. Однако возвращение получилось провальным: в 17 матчах он отличился лишь единожды, поразив ворота бакинского «Интера» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

13 января 2011 года было объявлено о его переходе в «Ингольштадт 04». Однако за полгода он ни разу не выходил на поле вследствие травмы позвоночника, и решил завершить карьеру.

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной Польши 3 марта 1999 года в матче против сборной Армении (1:0). Не являлся основным игроком сборной, чаще всего играл в товарищеских матчах. Первый гол забил 28 апреля 1999 года в матче против сборной Чехии.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Герты»

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Герта» Берлин